В данной статье приведена дискография итальянской певицы и композитора Франчески Микьелин.

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Музыкальные видеоклипы 
 2012 – Distratto
 2012 – Sola
 2012 – Tutto quello che ho
 2013 – Se cadrai
 2013 – Cigno nero (c Федецем)
 2014 – Amazing
 2014 – Magnifico (c Федецем)
 2015 – L'amore esiste
 2015 – Battito di ciglia
 2015 – Lontano
 2015 – 25 febbraio
 2016 – Nessun grado di separazione
 2016 – Un cuore in due
 2016 – Almeno tu
 2017 – Vulcano
 2017 – Io non abito al mare
 2018 - Bolivia
 2018 - Fotografia (c Carl Brave и Fabri Fibra)
 2018 - Tropicale

Источники 

Микьелин, Франческа